Oakman ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Oakman (* 1930), englischer Cricketspieler
 Charles G. Oakman (1903–1973), US-amerikanischer Politiker
 Wheeler Oakman (1890–1949), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Oakman (Alabama)
 Oakman (Georgia)
 Oakman (Oklahoma)

Teil von Firmierungen:
 Oakman Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller